Kovačica (izvirno ; , , ) je naselje v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Južno-banatskega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju živi 5.428 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 40,1 let (38,6 код мушкараца и 41,6 код жена). Naselje ima 2.503 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,70. To naselje je v glavnem slovaško (glede na popis iz leta 2002).

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Južno-banatskega upravnega okraja